2. sezona slovenske različice oddaje Poroka na prvi pogled na Planet TV, je bila premierno predvajana 12. februarja 2023. Prva epizoda je bil predvajana v nedeljo, sicer pa so oddaje na sporedu vsak ponedeljek, torek in sredo.

Format serije je narejen tako, da se 6 samskih žensk in 6 samskih moških, ki so med sabo popolni neznanci, poročijo kar takoj, ko se prvič zagledajo šele pred oltarjem. Glede na želje, značajske lastnosti in prostočasne dejavnosti posameznikov bodo pare po svoji presoji združili trije strokovnjaki na področju odnosov: Barbara Sarić, Alja Fabjan in Timotej Strnad.

TV spored 
Prva epizoda je bil predvajana v nedeljo, nato sta bila drugi del v ponedeljek in torek. Sicer pa so oddaje na sporedu vsak ponedeljek, torek in sredo. V četrtek ob 20. uri sledi komentatorska oddaja.

Predvajanje

Sorodna oddaja

Poroka na drugi pogled 2 
Je studijska komentatorska oddaja na samo dogajanje, predvajana enkrat na teden, vsak četrtek. Za komentatorskim omizjem sedijo Špela Grošelj (voditeljica), Tanja Kocman in Miha Hercog.

Sklici

Zunanje povezave 
Poroka na prvi pogled uradna stran
Poroka na prvi pogled arhiv

Televizijske serije Planeta TV
Televizijske serije leta 2023
Resničnostni šovi